Podgorje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Podgorje, un village situé dans la municipalité de Banovići, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Podgorje, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
 Podgorje, un village situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Podgorje, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Podgorje, un village situé dans la municipalité de Gvozd, comitat de Sisak-Moslavina ;
 Podgorje, un village situé dans la municipalité de Kaptol, comitat de Požega-Slavonie ;
 Podgorje, un village situé dans la municipalité d'Orebić, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Podgorje, un village de la municipalité de Virovitica, comitat de Virovitica-Podravina.